Горбодак (, ), согласно исследованиям Джеффри Монмутского, девятнадцатый легендарный король Британии. Был женат на Юдоне. сын короля Кимарка. Когда он умер, его сыновья Феррекс и Поррекс I начали спор за наследство. Этот спор перерос в длительную гражданскую войну.

Родословная

В культуре 

 Gorboduc, название поэмы Джона Эшбери
 Горбодук, или Феррекс и Поррекс, английская пьеса Томаса Нортона и Томаса Сэквилла (1561)

Источники 

 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии